Реабілітація (походить від ) — 
а) поновлення втраченого доброго імені, відновлення репутації. Поновлення прав, відміна необґрунтованого звинувачення невинної особи або групи осіб через «відсутність складу злочину». Реабілітація відрізняється від амністії, помилування повним відновленням прав та репутації з огляду невірного звинувачення.

Докладніше:

 Політична реабілітація
 Правова реабілітація
 Реабілітація жертв політичних репресій в СРСР

б) комплекс медичних, педагогічних, професійних і соціальних заходів та послуг, спрямованих на відновлення здоров'я та працездатності осіб з обмеженими фізичними й психічними можливостями внаслідок перенесених травм та захворювань.

Докладніше:

 Медична реабілітація
 Фізична реабілітація
 Психологічна реабілітація
 Нейрореабілітація
 Професійна реабілітація
 Соціальна реабілітація

Примітки

Посилання 
Реабілітація  /Словник професійної термінології  для  майбутніх  фахівців Національної  гвардії  України
 Реабілітація  //